Cryptophialus är ett släkte av kräftdjur. Cryptophialus ingår i familjen Cryptophialidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rankfotingar
Cryptophialus